Кня́жеская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Княжеская улица — улица в Москве.
 Княжеская улица — улица в Хабаровске.
 Княжеская улица — прежнее (до 1918) название Коммунистической улицы в Кронштадте.

Украина 
 Княжеская улица — улица в Одессе.